Huit navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Royal Oak, d'après le nom de l'arbre où se cacha une journée durant Charles II d'Angleterre, en 1651, lors de la troisième guerre civile anglaise :
 Le  était un vaisseau de second rang, de 76 canons, lancé en 1664 et brûlé par les Hollandais en 1667 lors du raid sur la Medway ;
 Le  était un vaisseau de troisième rang, de 70 canons, lancé en 1674, reconstruit en 1690, 1713 et 1741 ; à la suite de cette dernière transformation il devint un navire de quatrième rang de 64 canons. Il servit de prison de 1756 à 1763 et fut détruit en 1764 ;
 Le  était un vaisseau de 74 canons, de troisième rang, lancé en 1769, qui servit de prison à partir de 1796. Il fut renommé HMS Assistance en 1805 et détruit en 1815 ;
 Le  devait être un vaisseau de 74 canons, de troisième rang, mais il fut renommé en HMS Renown avant son lancement ;
 Le  était un vaisseau de 74 canons, de troisième rang, lancé en 1809, affecté au service portuaire à compter de 1825 et détruit en 1850 ;
 Le  était une frégate cuirassée lancée en 1862 et vendue en 1885 ;
 Le  était un cuirassé de la classe du Royal Sovereign, lancé en 1892 et détruit en 1914 ;
 Le  était un cuirassé de la classe Revenge, lancé en 1914 et coulé au mouillage en rade de Scapa Flow en 1939.

Voir aussi 
 

Royal Oak